«Say Na Na Na» () — песня в исполнении турецкого певца Серхата, представлявшего Сан-Марино во второй раз на «Евровидении-2019». Песню сочиняли Серхат и Мэри Сьюзан Эпплгейт.

Евровидение 

Серхат был объявлен представителем Сан-Марино 21 января 2019 года, Серхат ранее представлял Сан-Марино на конкурсе песни «Евровидение» в 2016 году. Песня, которую Серхат исполнял в Тель-Авиве, вышла 7 марта. Впоследствии песня и клип были выпущены на официальном канале Евровидения на YouTube.

Согласно правилам «Евровидения», все страны, за исключением принимающей страны и «Большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), должны пройти отбор в один из двух полуфиналов для участия в финале; десять лучших стран от каждого полуфинала выходят в финал. Сан-Марино был помещен в первый полуфинал, который состоялся 14 мая 2019 года, и Серхат выступил последним под номером 17. Серхат стал вторым исполнителем из Сан-Марино, который сумел выйти в финал после Валентины Монетты в 2014 году. В финале он занял 19-е место, что стало лучшим результатом Сан-Марино за историю выступлений.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Песни Сан-Марино на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2019»